Édes ist der Familienname folgender Personen:

 András Édes (* 1948), ungarischer Badmintonspieler
 Erzsébet Édes (* 1952), ungarische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 EDES